Ниже представлен список главных тренеров национальной сборной Нидерландов по футболу, их статистика и достижения в сборной.

Королевский футбольный союз Нидерландов создан 8 декабря 1889 года и был одной из организаций, основавших ФИФА в 1904 году. Первый официальный международный матч сборная Нидерландов провела 30 апреля 1905 года против Бельгии. Первым тренером сборной Нидерландов стал . За всю историю сборной Нидерландов у неё было 51 главных тренеров. Также семь раз сборной руководили заменяющие и четыре раза исполняющие обязанности главного тренера.

При Ринусе Михелсе сборная выиграла золотые медали чемпионата Европы 1988 года. Наибольшее количество матчей (87) сборная провела при английском тренере Бобе Гленденнинге, который возглавлял сборную дважды — в 1923 году, а также с 1925 по 1940 год. Он также занимает первое место по числу поражений — 36. Наибольшее количество побед (40) сборная одержала под руководством Луи ван Гала.

Главным тренером сборной с 2023 года будет Рональд Куман.

Список тренеров 

Условные обозначения:

 ОИ — летние Олимпийские игры
 ЧМ — чемпионат мира
 ЧЕ — чемпионат Европы
 ЗКЧМ — Золотой кубок чемпионов мира по футболу
 ЛН — Лига наций УЕФА

Статистика по турнирам

Рекорды 
 Наибольшее количество матчей: 87 — Боб Гленденнинг
 Наибольшее количество побед: 40 — Луи ван Гал
 Наибольшее количество ничьих: 19 — Луи ван Гал
 Наибольшее количество поражений: 36 — Боб Гленденнинг
 Наибольшее количество дебютантов: 118 — Боб Гленденнинг
 Самый молодой тренер: Джимми Хоган в возрасте 28 лет
 Самый возрастной тренер: Луи ван Гал в возрасте 71 года

Примечания

Комментарии 
 1 Заменял Эдгара Чедвика.
 2 Заменял Фреда Уорбертона.
 3 Заменял Эрнста Хаппеля.
 4 Заменял Кеса Рейверса.
 5 Заменял Гуса Хиддинка.
 6 Включая матчи Золотого кубка чемпионов мира по футболу.

Источники

Ссылки 
 Список тренеров сборной на сайте voetbalstats.nl
 Статистика сборной на сайте voetbalstats.nl

Сборная Нидерландов по футболу
Н